Charles Bodart-Timal (1897-1971), chanteur français ;
 Timal est un rappeur français.